Raffaellino ist das Diminutiv des italienischen männlichen Vornamens Raffaello. Es ist der Name folgender Personen:

 Raffaellino del Colle (1490–1566), italienischer Maler des Manierismus
 Raffaellino del Garbo (* um 1466 oder um 1470; † 1524), italienischer Maler
Raffaellino da Reggio (eigentl. Raffaellino Motta; 1550–1578), italienischer Maler des Manierismus
 Il Raffaellino (Giovanni Francesco Romanelli, 1610–1662), italienischer Maler